Indian Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cape Breton;
 Indian Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwach Lunenburg i Queens;
 Indian Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Yarmouth;
 Indian Bay – dawna nazwa zatoki Nyanza Bay w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Victoria.